Чиприани, Амилкаре (1843—1918) — итальянский революционер и анархист.
 Чиприани, Валентина (род. 1983) — итальянская фехтовальщица-рапиристка, чемпионка Европы, призёр Европейских игр.
 Чиприани, Гальганьо (Galgano Cipriani; 1775—1857) — итальянский гравёр на меди.
 Чиприани, Джованни Баттиста (Giovanni Battista Cipriani; 1727—1785) — итальянский живописец, рисовальщик и гравёр-аквафортист.
  — итальянский архитектор, работал в Риме (Италия), автор нереализованного проекта Константиновского дворца в Стрельне (Санкт-Петербург).

Примечания